Алекса́ндр Поздняко́в:
 Поздняков, Александр Васильевич (род. 1937) — российский учёный-геоморформог и педагог.